Alain Accardo (19,-), sociologue français ;
 Jeremy Accardo (1981-), joueur américain de baseball ;
 Salvatore Accardo (1941-), violoniste et chef d'orchestre italien ;
 Tony Accardo (1906-1992), gangster italo-américain.